Алі Ісмаїлов (1974) — азербайджанський професійний боксер напівважкої ваги.
 Ісмаїлов Анзур Хусанович (1985) — узбецький футболіст.
 Афран Ісмаїлов (1988) — азербайджанський футболіст.
 Даніяр Ісмаїлов (1992) — турецький, раніше туркменський, важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.
 Жандос Ісмаїлов (1994) — казахський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Азії.
 Ісмаїлов Магомед Гасанович (1986) — російський боєць змішаного стилю, змагається у напівважкій ваговій категорії.
 Ісмаїлов Тельман Марданович (1956) — російський підприємець, глава групи московської ACT.
 Ісмаїлов Фарух Аладдіногли (1978) — колишній азербайджанський футболіст, що грав на позиції нападника.

 Ісмаїлова Ольга Юріївна ( 1985) — білоруська і азербайджанська професійна велогонщиця, чемпіонка світу 2011 року.